Benthoscolex är ett släkte av ringmaskar. Benthoscolex ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Benthoscolex